De Premjer-liga (Kazachs: Премьер Лигасы, Premyer Lïgası); "Eerste divisie") is de hoogste voetbalcompetitie in Kazachstan die de Kazachse voetbalbond organiseert.

De competitie is in 1992 opgericht in opvolging van de competitie in de SSR Kazachstan. Tussen 1992 en 2001 heette de competitie Top divisie, tussen 2002 en 2007 Superliga en sinds 2008 is de competitie Premjer-Liga genaamd, dezelfde naam als de hoogste divisie van Rusland.

De kampioen van de Premjer-liga plaatst zich voor de (voorronden van de) Champions League, de nummers twee en drie plaatsen zich, samen met de bekerwinnaar, voor (de kwalificatieronden van) de UEFA Europa Conference League.

Degradatie volgt naar de Kazachse Eerste divisie. Sinds 2013 bestaat de divisie uit twaalf clubs. In 2021 werd dit uitgebreid naar 14 teams

Kampioenen

Titels per club
Clubnamen in het Kazachs, tenzij Russische naam couranter is dan Kazachs tussen haakjes.

.

Eeuwige ranglijst
Vetgedrukt de clubs die in 2022 in de Premjer-Liga spelen